Bäck steht für:
 Bäck, von „Bäcker“, eine Art von Weinstube im Würzburger Raum
 Bäck (Ohre) oder Bülstringer Bäck, rechter Zufluss der Ohre nahe Bülstringen, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Bäck (Thurbruch), Wasserlauf auf Usedom, Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Abraham Bäck (1713–1795), schwedischer Leibarzt des Königs von Schweden
 Alfred Bäck (1903–1974), Politiker der Sozialistischen Partei, Bürgermeister und Ehrenbürger von Salzburg
 Axel Bäck (* 1987), schwedischer Skirennläufer
 Else Bäck (1884–1968), österreichische Schauspielerin
 Hanna Bäck (* 1975), schwedische Politikwissenschaftlerin
 Samuel Bäck (1841–1899), hebräischer Gelehrter
 Sven-Erik Bäck (1919–1994), schwedischer Komponist
 Walter Bäck (1931–2004), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Bäk
 Baeck
 Baek
 Beck
 Back (Begriffsklärung)
 Buchenberger Bäck